In 2020 werd het 106de Campeonato Paranaense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraná. De competitie wordt gespeeld van 18 januari tot 5 augustus en werd georganiseerd door de FPF. Athletico werd kampioen. Door de coronacrisis in Brazilië werd de competitie op 16 maart stopgezet en terug hervat op 18 juli. Athletico werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven. 

Detail finale
 Heen

 Terug

Totaalstand

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paranaense
Paranaense